WT est un sigle pouvant signifier:
 Within Temptation, un groupe de metal néerlandais
 World Taekwondo, ou Fédération mondiale de taekwondo en français
 Un type naturel (pour l'anglais Wild Type), en biologie
 Le code du « blanc  » (abréviation de white) selon la norme CEI 60757
 Windows Trust, une version francophone non officielle de Windows Server 2003
  (Witty)
 Wolf Time, un jeu d'élevage